DRBL:
 DRBL — Distributed Realtime Blocking List, см. DNSBL
 DRBL — Diskless Remote Boot in Linux